Бережа́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь міста Бережани.

Бережанська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Бережанська вулиця — вулиця в місті Коломия.
 Бережанська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Бережанська вулиця — вулиця в місті Підгайці.
 Бережанська вулиця — вулиця в місті Тернопіль.
 Бережанська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці